Draagvermogen (scheepvaart), draagvermogen (deadweight tonnage, dwt) van een schip
 De Ware Tijd (DWT), een dagblad in Suriname
 Dangerous Woman Tour, een concerttour van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande
 Discrete-wavelettransformatie, een vorm van beeldfusie
 Darwin Airline, ook bekend als Etihad Regional, een Zwitserse luchtvaartmaatschappij met ICAO-code DWT
 Decontamination and Waste Treatment, verwerking van kernafval